Ophiocamax — рід офіур родини Ophiocamacidae.

Види 
 Ophiocamax applicatus Koehler, 1922
 Ophiocamax austera Verrill, 1899
 Ophiocamax brevicetra Baker, 1974
 Ophiocamax dominans Koehler, 1906
 Ophiocamax dorotheae Thuy, 2013 †
 Ophiocamax drygalskii Hertz, 1927
 Ophiocamax fasciculata Lyman, 1883
 Ophiocamax gigas Koehler, 1900
 Ophiocamax hystrix Lyman, 1878
 Ophiocamax nominata (Koehler, 1930)
 Ophiocamax patersoni Martynov & Litvinova, 2008
 Ophiocamax ventosa Jagt & al., 2014 †
 Ophiocamax vitrea Lyman, 1878

Філогенія 

Наступна кладограма показує еволюційні зв'язки Ophiocamax з найближчими родичами:

Посилання 
 
 

Офіури
Роди голкошкірих